Starc ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Starc (* 1993), australischer Hochspringer
 Janez Starc (1885–1953), österreichischer Priester und Politiker

Siehe auch:

 STARC-Bänder, finanzanalytische Kursberechnungsmethode
 Starck
 Stark
 Starke